Anu har flere betydninger:

 Añu – en planteart (T. tuberosum) i slægten Tropæolum (Tropaeolum)
 An – en gud, hvis navn var synonymt med Solens zenit i sumerisk mytologi